1st Street – ulica
 1st Street – stacja metra